Vinter-OL 2010 blev afholdt i Vancouver, British Columbia, Canada fra d. 12. februar til d. 28. februar 2010. De alpine konkurrencer fandt sted i skisportsbyen Whistler mens de øvrige konkurrencer foregik i og omkring Vancouver.

Sportsgrene 

| width="25%" align="left" valign="top" |
  Alpint skiløb 
  Skiskydning 
  Bobslæde 
  Langrend 
| width="25%" align="left" valign="top" |
  Curling 
  Kunstskøjteløb 
  Freestyle skiløb 
  Ishockey 
| width="25%" align="left" valign="top" |
  Kælk 
  Nordisk kombination 
  Short track 
  Skeleton 
| width="25%" align="left" valign="top" |
  Skihop 
  Snowboard 
  Hurtigløb på skøjter

Programmet 
Her er programmet for Vinter OL 2010. Hver blå boks repræsenterer afholdelsen af en indledende runde i en sportsgren den pågældende dag. De gule bokse repræsenterer dage hvor der afholdes finaler i en sportsgren. Hver prik i disse bokse repræsenterer en finale – antallet af prikker per boks angiver antallet af finaler afholdt den pågældende dag.

Medaljer 

Corrine Hunt har tegnet et stort vægmaleri med spækhuggere og de individuelle medaljer indeholder et udsnit af vægmaleriet. Det er påført vha. laserablation. Royal Canadian Mint stod for produktionen af de bølgeformede medaljer. Metallerne kom fra canadiske miner; 2,05 kg guld, 1950 kg sølv og 903 kg kobber til de 615 olympiske og 399 paralympiske medaljer. Bagsiden er indgraveret med den pågældende disciplin på engelsk og fransk, samt i braille for de paralympiskes vedkommende. Medaljerne vejer fra 500 til 576 gram og er 100 mm i diameter.

Note: både Sergej Novikov  og Ole Einar Bjørndalen  fik sølv i 20 km skiskydning .

Se også 
 Danmark ved vinter-OL 2010
 Vinter-PL 2010 
 Danmark ved de Paralympiske Lege 2010
 Vinter-OL

Referencer